Transdev Les Cars d'Orsay était une filiale du groupe Transdev qui exploitait jusqu'au  la majorité des lignes du réseau de bus Paris-Saclay et quelques lignes Albatrans dans une partie du département de l'Essonne, sur le territoire des communes d'Orsay, des Ulis, de Massy et de Bures-sur-Yvette.

Histoire 
Cette société, créée le  à Orsay (Essonne), est installée depuis 1993 à Marcoussis (Essonne).

Le , la communauté d'agglomération Europ'Essonne est remplacée par la communauté d'agglomération Paris-Saclay, qui intègre donc le réseau de bus Mobicaps des Cars d'Orsay dans le nouveau réseau Paris Saclay Mobilités.

Le , l'exploitation du réseau de bus Paris-Saclay est repris par RATP Cap Saclay.

Galerie photographique

Exploitation

Dépôt 
Les véhicules ont leur centre-bus à Marcoussis, situé au  rue Angiboust, dans la Z.I. de la Fontaine de Jouvence. Le dépôt a également pour mission d'assurer l'entretien préventif et curatif du matériel. L'entretien curatif ou correctif a lieu quand une panne ou un dysfonctionnement est signalé par un machiniste.

Réseau de bus Albatrans 

Transdev Les Cars d'Orsay exploite les lignes 91.10 et 91.11 du réseau de bus Albatrans.

Identité visuelle

Parc de véhicules

Bus articulés

Bus standards

Midibus

Autocars

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Autobus d'Île-de-France 
 Optile

Bibliographie

Liens externes 
 

Les Cars d'Orsay
Transdev Île-de-France
Transport dans l'Essonne
Transport dans les Hauts-de-Seine
Transport dans les Yvelines